Municipio de Pittsburg puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Pittsburg (condado de Johnson, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Johnson.
 Municipio de Pittsburg (condado de Mitchell, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Mitchell.